Aphleboderrhis är ett släkte av insekter. Aphleboderrhis ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barkskinnbaggar
Aphleboderrhis